Le Pays Haut-Cantal Dordogne  est une structure de regroupement de collectivités locales françaises (Pays), située dans le département du Cantal.

Histoire 
Le Pays Haut-Cantal Dordogne a été créé en 1994, par plusieurs élus du territoire, dont le sénateur Roger Besse, alors président du Conseil général du Cantal. Il se compose de quatre communautés de communes. L'État officialise le périmètre en 2004 dans le cadre de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire (LOADDT).

Situation 
Le territoire est auvergnat. Il s'étend des bords de la Dordogne (altitude ) aux hauteurs du Puy Mary (). Son climat est très contrasté, marqué par les influences des sommets et des vallées encaissées. On peut noter des écarts de température moyenne de plusieurs degrés toute l'année en fonction des communes. Zone boisée (feuillus), le Pays compte également un enneigement moyen permettant une activité de ski de randonnée et de ski de fond (trois villages).

Le paysage propose une grande variété entre puys, sucs, collines, vallées glaciaires, plateaux volcaniques, vallées fluviales.

Description 
Situé sur la partie nord-ouest du volcan Cantalien, le Pays Haut-Cantal Dordogne s'étend jusqu'aux rives de la Dordogne. Territoire à vocation agricole, il est également un territoire d'industries de production et de services, avec plusieurs pôles médicaux et paramédicaux d'importance.
 Date de reconnaissance : association porteuse (Association Gentiane) créée en 1994. Derniers statuts datant d'.
 Surface :  (Insee, 2011)
 Population :  (Insee, 2011)
 Densité : 
 Villes principales : Mauriac,  Riom-ès-Montagnes.
 Organisation : le Pays anime un Conseil de développement qui s'organise en quatre commissions thématiques : la commission  Affaires économiques, la commission Cadre de vie, la commission Économie touristique et patrimoine et la commission Environnement et paysage.

Sa population baisse régulièrement, mais il connait une mutation sociologique certaine des catégories socio-professionnelles, engendrant des besoins nouveaux et des réorientations de services.

À mi-chemin de l'A89 (Bordeaux-Lyon) et de l'A75 (Paris-Clermont Ferrand-Montpellier), le Haut-Cantal articule sa politique autour de l'accueil de nouvelle population et de pérennisation des services. Plusieurs actions innovantes en matière de soutien à la jeunesse font la particularité de l'association de Pays.

Composition

Communes membres 
De la Communauté de Communes du Pays Gentiane :
 Apchon
 Collandres
 Cheylade
 Le Claux
 Marchastel
 Menet
 Riom-ès-Montagnes
 Saint-Amandin
 Saint-Etienne-de-Chomeil
 Saint-Hippolyte
 Trizac
 Valette
De la Communauté de communes du Pays de Mauriac :
 Arches
 Auzers
 Chalvignac
 Drugeac
 Jaleyrac
 Mauriac
 Méallet
 Moussages
 Salins
 Sourniac
 Le Vigean
De la Communauté de communes du Pays de Salers :
 Ally
 Anglards-de-Salers
 Barriac-les-Bosquets
 Besse
 Brageac
 Chaussenac
 Escorailles
 Le Falgoux
 Le Fau
 Fontanges
 Freix-Anglards
 Girgols
 Pleaux
 Saint-Bonnet-de-Salers
 Saint-Cernin
 Saint-Chamant
 Saint-Cirgues-de-Malbert
 Saint-Illide
 Saint-Martin-Cantalès
 Saint-Martin-Valmeroux
 Saint-Paul-de-Salers
 Saint-Projet-de-Salers
 Saint-Vincent-de-Salers
 Sainte-Eulalie
 Salers
 Tournemire
 Le Vaulmier
De la Communauté de communes Sumène Artense :
 Antignac
 Bassignac
 Beaulieu
 Champagnac
 Champs-sur-Tarentaine-Marchal
 Lanobre
 Madic
 La Monselie
 Le Monteil
 Saignes
 Saint-Pierre
 Sauvat
 Tremouille
 Vebret
 Veyrières
 Ydes

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Pays (aménagement du territoire)

Liens externes 
 Site du Pays du Haut-Cantal Dordogne

Haut Cantal - Dordogne